Фёдор Иванович Дубковецкий (1894—1960) — один из зачинателей колхозного движения на Украине, председатель колхоза «Здобуток Жовтня» Тальновского района Черкасской области. Дважды Герой Социалистического Труда (1951, 1958). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1956—1960).

Биография 
Родился 2 мая (20 апреля по старому стилю) 1894 года в селе Зарожаны Хотинского уезда Бессарабской губернии Российской империи.

Рабочий Зарожанского сахарного завода.

В 1917—1920 годах находился в Красной Армии. Участник Хотинского восстания 1919 года против румынских оккупантов.

В 1922 организовал первое в Тальновском районе товарищество по совместной обработке земли (сельскохозяйственная коммуна «Улей и пчела») и избран его председателем. Позднее товарищество было преобразовано в колхоз «Здобуток Жовтня», председателем которого Дубковецкий был до 1941 и с 1945. Колхоз — участник ВСХВ и ВДНХ СССР, награждён дипломами и премиями.

Член КПСС с 1926 года. Делегат XIX−XXI съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 3-го и 4-го созывов.

Умер 6 марта 1960 года, похоронен в городе Тальное.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 18.05.1951 — за высокие урожаи пшеницы,
 26.02.1958 — за успехи в развитии сельского хозяйства.
 Награждён 2 орденами Ленина и медалями.

Память 
 В г. Тальное воздвигнут монумент Дубковецкому. (демонтирован в 2021 г., по решению горсовета в рамках декоммунизации)
 В его квартире открыт музей колхоза.

Фёдор Иванович — автор книг:
 «На путях к коммунизму» (литературная обработка В. П. Минько, 1949),
 «Рождённые Октябрём» (1957),
 «Трудовые будни колхоза „Здобуток Жовтня“» (1957),
 «Здравствуй завтра!» (На дорогах к коммунизму) (1960).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография на сайте Історія України
 Черкаський освітянський портал — Визначні особистості
 Міста-Герої " м. Тальне, колгосп «Здобуток Жовтня»
 Наградное дело Дубковецкого Федора Ивановича. Украинская ССР, Киевская область, Тальновский район, колхоз Здобуток жовтня. Указ от 26 февраля 1958 г., Российский государственный архив экономики

Похороненные в Тальном
Дважды Герои Социалистического Труда
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС